Isla del Rey steht für:
 Illa del Rei, Insel im Mittelmeer östlich von Menorca
 Isla del Rey (Panamá), größte Insel im Archipel der Perleninseln im Golf von Panamá
 Isla del Rey (Venezuela), Insel im Karibischen Meer im Bundesstaat Carabobo, Venezuela
 die kleinste Insel der Islas Chafarinas vor Marokko